Kalenjin (taal); een Nilotische taal, hoofdzakelijk gesproken in Kenia 
Kalenjin (volk); een volk uit Kenia
Kalenjin (taalgroep); een Nilotische taalgroep